Позо́рный столб:

 Позорный столб — устройство, применявшееся для выставления человека на всеобщее осмеяние и унижение в качестве наказания.
 Позорный столб — рассказ Александра Грина, написанный в 1911 году.